Erebia subocellaris är en fjärilsart som beskrevs av Krulikovski 1909. Erebia subocellaris ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
subocellaris